Basciano peut désigner :

Un toponyme 
 Basciano, dans la province de Frosinone ;
 Basciano, dans la province de Sienne ;
 Basciano, dans la province de Teramo.
 Voir aussi la commune de Bassan dans l'Hérault, le nom de la localité est attesté sous la forme Basciano en 1151.

Un cognomen et un nomen latins 

 Basciano, variante italienne du cognomen des empereurs romains Varius Avitus Bassianus (Héliogabale), Lucius Septimius Bassianus (Caracalla), Gessius Bassianus Alexianus (Sévère Alexandre) et du prêtre du Soleil Julius Bassianus, tous descendants des Bassianides ;
 Basciano, variante italienne du personnage de Bascianus ou Bassianus, frère de l'empereur romain dans Titus Andronicus, pièce de théâtre de William Shakespeare.

Un patronyme 

 Landi Basciano, variante italienne de Landi Bassiano (en latin Landi Bascianus, médecin et philosophe italien du ) ;
 Jacopo Basciano il Vecchio, variante orthographique du peintre vénitien du  Jacopo Bassano.
 Dominique Basciano, architecte italien du .

Notes et références